Ulmu ist der Name mehrerer Orte

 in der Republik Moldau:
 Ulmu (Ialoveni), Gemeinde im Rajon Ialoveni
 Ulmu (Transnistrien), Gemeinde in Transnistrien

 in Rumänien:
 Ulmu (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila
 Ulmu (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași

Ulmu ist auch der Name einer assyrischen Lanze, siehe Ulmu (Waffe).